

Aviazione 
 Turn-around  – tempo di sosta a terra di un aeromobile necessario per operazioni di sbarco, imbarco e rifornimento

Economia 
 Turnaround  – piano di risanamento e di ristrutturazione profonda di una azienda in crisi
 Turnaround management  – gestione del processo di risanamento e ristrutturazione di una azienda in crisi

Informatica 
 Il tempo di Turnaround è un parametro per la valutazione delle prestazioni di un Sistema operativo dato dal tempo totale impiegato tra l'inizio di un processo e la sua terminazione.

Musica 
 Turnaround  – nel jazz e nel blues, passaggio alla fine di una sezione che conduce a quella successiva
 Turnaround  – brano musicale jazz del 1959 composto da Ornette Coleman
 Turnaround  – album di Stan Rogers del 1974
 Turnaround  – album di Katrina and the Waves del 1983
 Turnaround  – album dei Westlife del 2003

Pagine correlate 
 Turn Around